Kurland kan syfta på:

Kurland – ett historiskt landskap och planeringsregion i Lettland
Hertigdömet Kurland – ett hertigdöme i Kurland åren 1561–1795
Guvernementet Kurland – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland 1795–1918
Kurland, Trelleborgs kommun – tätort i Trelleborgs kommun

Personer
Charles Kurland (1936–), biokemist och molekylärbiolog

Se även
 Baltiska hertigdömet – en föreslagen/kortlivad stat 1918 som täckte de områden som idag är Lettland, Estland och en liten del av Litauen
 Kurländska kolonier
 Lielupe (Kuriska Aa)
 Kuriska näset
 Kuriska sjön